Pinçon :
 André Pinçon (1931-2019), homme politique français et ancien maire de Laval.
 Isabelle Pinçon (1959-), poétesse française
 Michel Pinçon (1942-2022), sociologue français, époux de la suivante
 Monique Pinçon-Charlot (1946-), sociologue française, épouse du précédent
 Les frères Pinçon, chefs de l'insurrection royaliste et contre-révolutionnaire de Mayenne en 1793

 Mont Pinçon, plus haut point du département du Calvados en Normandie (362 mètres).

Voir aussi

Homonymie de patronyme